Jukjeon-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Jukjeon-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Jukjeon-dong, Yongin, stadsdel i Yongin, Gyeonggi,